peut se référer à :

Patronyme 
Ashikawa est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1981-), présentatrice japonaise ;
  (1949-), actrice japonaise ;
  (1935-), actrice japonaise ;
 , pseudonyme de  (1960-), actrice japonaise ;
  (1953-1983), compositeur japonais ;
  (1947-), chercheur japonais, spécialiste de Dostoïevski ;
  (2003-), gymnaste japonaise ;
  (1947-), chorégraphe japonaise ;
  (1958-), chanteuse et actrice japonaise ;
  (2007-), mannequin japonaise.

Toponymie 
  (足川村), ancien village de la préfecture de Chiba.
 La  (芦川駅), ancienne gare ferroviaire à Hokkaidō.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme japonais